Ponç I de Tolosa, o Ramon III de Tolosa (també Ramon III Ponç I de Tolosa), comte de Tolosa vers 923 - 942/950
 Ponç II de Tolosa, comte de Tolosa 1037 - 1060, a vegades Ponç III de Tolosa doncs s'esmenta un Ponç II de Tolosa i Albi mort sense fills el 987.

Nota